Venecija istoka je naziv koji se koristi za neke gradove u Aziji koji se uspoređuju s Venecijom. Primjeri:

Bangladeš
 Barisal

Brunej
 Bandar Seri Begawan
 Kampong Ayer

Kina
 Lijiang (Yunnan)
 Suzhou
 Tongli
 Wuzhen
 Zhouzhuang

Mikronezija
 Nan Madol

Indija
 Udaipur
 Alappuzha (također poznat kao Alleppey)
 Alappuzha Beach
 Srinagar

Indonezija
 Palembang

Irak
 Basra

Japan
 Osaka

Malezija
 Malacca

Tajland
 Ayutthaya
 Bangkok

izvori